Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der slowakischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Die FIFA sieht sowohl die slowakische als auch die tschechische Fußballnationalmannschaft als Nachfolger der tschechoslowakischen Fußballnationalmannschaft an. Die Spiele der tschechoslowakischen Fußballnationalmannschaft sind in einer gesonderten Liste zu finden.

Liste der Länderspiele

1939 bis 1944

1994 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Spielstädte

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website des slowakischen Fußballverbandes
 FIFA-Spiele und Ergebnisse der Slowakei

Slowakei
!Landerspiele